Ölgiy kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Ölgij (provinshuvudstad), Bajan-Ölgij, 
 Ölgiy (distrikt i Mongoliet, Bajan-Ölgij), 
 Ölgiy (distrikt i Mongoliet, Uvs), 
 Ölgij (distrikt), Bajan-Ölgij, 

Robotskapade Mongolietförgreningar